

Sigle 
HUG, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Hôpitaux universitaires de Genève, le principal centre hospitalier de Genève, en Suisse.

Patronyme 

 Adolphe Hug (1923-2006), footballeur suisse ;
 Andy Hug (1964-2000), kickboxeur suisse ;
 Angèle Hug (née en 2000), céiste française ;
 Charles Hug (1899-1979), peintre et dessinateur suisse ;
 Ernst Hug (1910-?), joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Fritz Hug (1921-1989), peintre suisse ;
 Gary Hug (né en 1950), astronome américain ;
 Hermine Hug-Hellmuth (1871-1924), psychanalyste autrichienne  ;
 Marcel Hug (né en 1986), athlète handisport suisse ;
 Nathalie Hug (née en 1970), écrivaine et scénariste française ;
 Reto Hug (né en 1975), triathlète suisse ;
 Roger Hug (1913-1996), joueur et entraîneur français de football ;
 Roland Hug (1935-2019), trompettiste de jazz suisse ;
 Tim Hug (né en 1987), coureur du combiné nordique suisse ;
 Werner Hug (né en 1952), joueur d'échecs suisse.

Voir aussi 
 Bear hug, une prise de soumission au catch

Patronyme alsacien